Harabote Muscle (ハラボテ・マッスル) es un personaje del manga y anime Kinnikuman y su secuela Kinnikuman Nisei. Normalmente se refieren a él como Iinchou (委員長, Presidente), debido a su cargo de Presidente del Comité Intergaláctico de Superhéroes, que supervisa toda actividad de los superhéroes.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe de la Justicia
 Origen: Planeta Harabote
 Edad: 64 (en su primera aparición), 104 (Kinnikuman Nisei) 
 Altura: 165 cm
 Peso: 123 kg
 Poder Choujin: 450.000 
 Técnicas:  Tijeras de cuerpo (胴じめ, Doujime), Llave de Cierre Mortal (殺人キー・ロック, Satsujin Kii Rokku)
 Primera aparición: Manga Capítulo 28, Anime Episodio 6

Harabote Muscle es rival y amigo cercano de Mayumi Kinniku (padre de Kinnikuman), al que se refiere como Mayumi-chan (真弓ちゃん), como si aun fuesen niños. Es el presidente del Comité de Superhéroes (超人委員会, Choujin Iinkai), que supervisa toda actividad de superhéroes en el universo. Sin embargo no es muy respetado. 

En otros tiempos fue un luchador que se interpuso en el camino de Mayumi para obtener su tercer título consecutivo de campeón de las Olimpiadas de Superhéroes, venciéndole en la final y siendo campeón de la 11ª Edición de las Olimpiadas. En esas días Harabote tenía el pelo largo.

Como presidente está presente en todos los combates y torneos en los que intervienen superhéroes, e incluso puede actuar como árbitro. Junto con Mayumi es usado como gag humorístico en un gran número de ocasiones.

En un principio asombrado de las capacidades de Kinnikuman, se acaba cansando pronto de sus payasadas y a sentirse defraudado cuando éste consigue avanzar en un campeonato. 

En Kinnikuman Nisei su cargo de presidente ha caído, debido al deterioro de sus capacidades por la edad. Su hijo, Ikemen Muscle, toma el relevo. Harabote también parece tener una vendetta personal con el hijo de Suguru, Mantarou Kinniku.

En el anime original tenía el carácter 委 (I, de Iinchou, Presidente) escrito en su frente. En el anime de Kinnikuman Nisei no se ha continuado.

Datos personales 
 Fecha de nacimiento: 1911 (aunque en Kinnikuman Nisei pone 1918 bajo su estatua de la Fábrica de Hércules)
 Familia: Ikeman (hijo), Jacqueline (hija) 
 Comida favorita: Sandia, leche

Personajes de Kinnikuman

en:Harabote Muscle